Орєшкін Борис Степанович — радянський футболіст, півзахисник, заслужений майстер спорту;
 Орєшкін Георгій Григорович — український радянський діяч, директор Дніпровського металургійного заводу імені Дзержинського Дніпропетровської області, Герой Соціалістичної Праці, кандидат технічних наук, професор;
 Орєшкін Дмитро Борисович — радянський і російський учений-політичний географ, кандидат географічних наук, провідний науковий співробітник Інституту географії РАН;
 Орєшкін Максим Станіславович — російський державний діяч.